1-й бомбардировочный авиационный корпус (1-й бак) — соединение Военно-Воздушных Сил (ВВС) РККА, Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 
 1-й бомбардировочный авиационный корпус;
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус;
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный Львовский корпус;
 6-й гвардейский бомбардировочный авиационный Львовский корпус;
 6-й гвардейский бомбардировочный авиационный Львовский Краснознамённый корпус;
 6-й гвардейский бомбардировочный авиационный Львовский Краснознамённый ордена Суворова корпус;
 44-й гвардейский бомбардировочный авиационный Львовский Краснознамённый ордена Суворова корпус.

Создание корпуса 
Корпус создан приказом НКО СССР 10 сентября 1942 года на базе расформированной 1-й бомбардировочной авиационной армии

1. Сформировать и иметь в резерве Ставки Верховного Главнокомандования:в) 1-й бомбардировочный авиационный корпус в составе: Управления авиакорпуса по штату № 015/281, 122-го батальона связи по штату № 015/215, 293, 285 и 263-й авиационных дивизий каждая в составе трёх бомбардировочных авиаполков по 20 самолётов каждый.1-й бомбардировочный авиакорпус дислоцировать в районе Москва и восточнее Москвы.2. К формированию авиакорпусов приступить немедленно и закончить в сроки согласно утверждённого мною плана организационных мероприятий.4. 1-ю и 2-ю истребительные и 1-ю бомбардировочную авиаармии — расформировать. Личный состав и имущество обратить на укомплектование формируемых авиакорпусов.
5. Авиационные корпуса включить в состав действующей армии.11. Назначить:Командиром 1-го бомбардировочного авиакорпуса генерал-майора авиации Судец В. А.Командиром 263-й бомбардировочной авиадивизии полковника Добыш Ф. И.

Преобразование корпуса 
1-й бомбардировочный авиационный корпус 5 февраля 1944 года преобразован во 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус

В действующей армии 
В составе действующей армии с 22 октября 1942 года по 5 февраля 1944 года, всего 472 дня

Командир корпуса 
 Генерал-майор авиации Судец Владимир Александрович. Период нахождения в должности: с 18 сентября 1942 года по 31 марта 1943 года
 Полковник Полбин Иван Семёнович. Период нахождения в должности: с 1 апреля 1943 года по 20 октября 1943 года
 Генерал-майор авиации Полбин Иван Семёнович. Период нахождения в должности: с 20 октября 1943 года по 5 февраля 1944 года.

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса

Участие в операциях и битвах 
 Великолукская операция — с 24 ноября 1942 года по 20 января 1943 года
 Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра» — с 29 января 1943 года по 30 января 1943 года
 Демянская операция — с 15 февраля 1943 года по 28 февраля 1943 года.
 Харьковская оборонительная операция - с 19 февраля 1943 года по 14 марта 1943 года.
 Курская оборонительная операция — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Черниговско-Полтавская операция— с 13 августа 1943 года по 21 сентября 1943 года.
 Кировоградская операция — с 5 января 1944 года по 16 января 1944 года.
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 5 февраля 1944 года.

Гвардейские соединения и части 
 1-й бомбардировочный авиационный корпус переименован во 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус
 263-я бомбардировочная авиационная дивизия переименована в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию
 46-й скоростной бомбардировочный авиационный полк переименован в 80-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 202-й бомбардировочный авиационный полк переименован в 81-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 321-й бомбардировочный авиационный полк переименован в 82-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 393-я Черкасская бомбардировочная авиационная дивизия переименована в 8-ю гвардейскую Черкасскую бомбардировочную авиационную дивизию
 780-й бомбардировочный авиационный полк переименован в 160-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 804-й Черкасский бомбардировочный авиационный полк переименован в 161-й гвардейский Черкасский бомбардировочный авиационный полк
 854-й бомбардировочный авиационный полк переименован в 162-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 389-я отдельная авиационная эскадрилья связи переименована в 6-ю гвардейскую отдельную авиационную эскадрилью связи
 263-я отдельная рота связи переименована в 36-ю гвардейскую отдельную роту связи

Почётные наименования 
 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Кировоградская»
 393-й бомбардировочной авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Черкасская»
 804-му бомбардировочному авиационному полку присвоено почётное наименование «Черкасский»

Герои Советского Союза 
  Гаврилов Владимир Яковлевич, майор, командир 804-го бомбардировочного авиационного полка 293-й бомбардировочной авиационной дивизии 1-го бомбардировочного авиационного корпуса 3-й воздушной армии 1 мая 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 975.

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Примечания 

Бомбардировочные  авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Курской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году